En Pologne, Sadkowo peut désigner : 

 Sadkowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Sadkowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.